Christian Plattner ist der Name folgender Personen:

* Christian Plattner (Bildhauer) (1869–1921), österreichischer Bildhauer
 Christian Plattner (Musiker) (* 1963), österreichischer Jazzmusiker